Ренье II
 Ренье II — соправитель-сеньор Монако в 1352—1357 годах.
 Ренье II (ок.890/895—932/940) — граф Эно (Геннегау) с 925 года.